Шиньшинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Моркинском районе Марий Эл Российской Федерации.

Административный центр — село Шиньша.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл».

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 села и 14 деревень:

Примечания 

Муниципальные образования Моркинского района
Сельские поселения Марий Эл